Gaimardia može označavati:
 Gaimardia (Plantae) Gaudich., biljni rod iz porodice Restionaceae R.Br.
 Gaimardia (Animalia) Gould, 1852, rod škokjkaša iz porodice Gaimardiidae